Риоха-Алавеса ()  — район (комарка) в Испании, входит в провинцию Алава в составе автономного сообщества Страна Басков.

Муниципалитеты 
 Баньос-де-Эбро
 Вильябуэна-де-Алава
 Екора
 Крипан
 Лабастида
 Лагвардиа
 Лансьего
 Лапуэбла-де-Лабарка
 Леса (Алава)
 Мореда-де-Алава
 Наваридас
 Ойон
 Саманьего
 Эльсьего
 Эльвильяр

Районы Алавы